
Termin EAS ima više značenja.

 Elektrofilna aromatična supstitucija, klasa organskih reakcija
 Električni akustična stimulacija , slušni aparat
 5-Epiaristolohenska sintaza, enzim